Oko steht für:
 Oko (Satellit), Frühwarnsatelliten der Baureihe Oko
 Oko (Sprache), Niger-Kongo-Sprache
 Oko (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Eichhorst, Kreis Johannisburg, Ostpreußen

Oko ist der Familienname folgender Personen:
 Armstrong Oko-Flex (* 2002), irischer Fußballspieler nigerianischer Herkunft
 Ataa Oko (~1919–2012), ghanaischer Sarg- und Sänftenbauer, Künstler des Art Brut
 Bevic Moussiti-Oko (* 1995), kongolesisch-französischer Fußballspieler
 Dariusz Oko (* 1960), polnischer römisch-katholischer Priester, Theologe, Philosoph und Publizist
 Jan Oko (1875–1946), polnischer Klassischer Philologe
 Mitsch Oko (* 1977), deutscher Musiker und Musikmanager

oko steht für:
 Altkoreanisch (ISO-639-3-Code), Sprachvorläufer von Mittelkoreanisch

OKO steht für:
 Yokota Air Base (IATA-Code), Luftwaffenstützpunkt

Siehe auch:
 Meerauge, polnischer Bergsee (polnisch Morskie Oko bzw. slowakisch Morské oko)
 Oko Tower 1, moskauischer Wolkenkratzer
 Oricha Oko, yorubaische Religion
 Park Morskie Oko, Park in Warschau

Abkürzung